Patentrecht steht für:

 Patentrecht (Deutschland)
 Patentrecht (Europäische Union), siehe Europäisches Patentübereinkommen
 Patentrecht (Österreich), siehe Patentgesetz 1970
 Patentrecht (Schweiz), siehe Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
 Patentrecht (Vereinigte Staaten), siehe United States Patent and Trademark Office

Siehe auch: